Silesauridae es una familia de arcosaurios dinosauriformes, que vivieron entre mediados y finales del período geológico Triásico que incluye a los primeros ancestros de los dinosaurios; sus restos fósiles han aparecido en América, África y Europa. Los silesáuridos son un clado hermano de los dinosaurios. La familia fue nombrada en 2010 por el paleontólogo Max C. Langer y colaboradores de Brasil y Argentina. Ellos lo definen como un clado vástago basal de todos los arcosaurios más cercanos a Silesaurus opolensis que a Heterodontosaurus tucki o Marasuchus lilloensis. Al mismo tiempo, un segundo grupo de científicos de forma independiente definió a Silesauridae como un clado nodo basal que consiste en Lewisuchus, Silesaurus, su ancestro común y todos sus descendientes. En la actualidad, ambas definiciones abarcan el mismo grupo de animales.

Los fósiles tienen edades comprendidas entre las etapas del Triásico Anisiense a Noriense, hace aproximadamente entre 245 hasta 203 millones años. Entre los miembros de Silesauridae se encuentra Silesaurus, que le da nombre a la familia, Pseudolagosuchus, Lewisuchus, Asilisaurus, Technosaurus, Eucoelophysis y Sacisaurus. 

Otro cladograma según el análisis de Peecook y colaboradores de 2013:

Referencias 

Dinosauromorpha
Fósiles del Triásico